

Persone
André Clot (1909-2002) – storico e scrittore francese

Altro
Clot – stazione della metropolitana di Barcellona